Angela Mortimer Barrett ha battuto in finale Christine Truman Janes 4–6, 6–4, 7–5.

Teste di serie
 Sandra Reynolds Price (semifinali)
 Margaret Smith Court (quarti di finale)
 Ann Haydon Jones (quarto turno)
 Lesley Turner Bowrey (secondo turno)
 Yola Ramírez Ochoa (quarti di finale)
 Christine Truman Janes (Runner-up)
 Angela Mortimer Barrett (campionessa)
 Karen Hantze Susman (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1961